Рон Хьюгарт () — американский режиссёр мультипликации, принимавший участие в создании нескольких шоу, среди которых: «Шоу Рена и Стимпи», «Домашний пёс», «Футурама» и «Американский папаша!». При создании «Шоу Рена и Стимпи» также исполнял роль куратора эскизов и режиссёра тайминга. В настоящее время Хьюгарт работает над проектом «Американский папаша!» в качестве помощника режиссёра совместно с Энтони Льои ().

Во время работы на «Футурамой» режиссёр Рич Мур сказал, что Рон блестяще отрежиссировал некоторые из сцен насилия в сериале. Это было отмечено в аудиокомментарии к серии «Raging Bender» ().

Режиссура

Эпизоды сериала «Домашний пёс» 
«Call of the Mild» () (не указано)

Эпизоды сериала «Футурама» 
«A Fishful of Dollars»
«Fry and the Slurm Factory»
«Raging Bender»
«War Is the H-Word»
«A Tale of Two Santas»
«Bendin’ in the Wind»
«The 30% Iron Chef»
«Bender Should Not Be Allowed on TV»
«The Farnsworth Parabox»

Эпизоды сериала «Американский папаша!» 
«Pilot»
Режиссёр 1-го сезона
Помощник режиссёра со 2-го по 6-й сезон

Эпизоды «Шоу Рена и Стимпи» 
«Haunted House»
«The Cat That Laid the Golden Hairball»
«Rens’ Pecs»
«Jimminy Lummox»
«Jerry the Bellybutton Elf»
«Eat My Cookies»
«House of Next Tuesday»
«I Love Chicken»
«Pixie King»
«Feud for Sale»

Внешние ссылки 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Мультипликаторы США
Художники-раскадровщики США